Мелиси може да се отнася за:

 Балъджа, на гръцки Мелиси, село в дем Пела, Гърция;
 Мелиси, село в дем Гревена, Гърция;